Я́нош (Иоганн) Хо́йффель (, ; 1800—1857) — венгерский врач и ботаник.

Биография 
Янош Хойффель родился 29 декабря 1800 года в городе Модерн (ныне — Модра, Словакия). Учился в Венском и Будапештском университетах, в 1826 году получил степень доктора медицины. С 1827 года занимался врачеванием, в свободное время исследуя флору Прикарпатья и Балканского полуострова.

В 1829 году Хойффель получил назначение на должность главного врача комитата Крашшо (Караш, Румыния). С 1853 года он работал частным врачом в Лугоше.

22 сентября 1857 года Янош Хойффель скончался в Лугоше.

Хойффель был членом множества европейских научных обществ.

Гербарий Хойффеля был приобретён Лайошом Хайнальдом и в настоящее время находится в Венгерском национальном музее (BP).

Некоторые научные работы

Роды растений, названные в честь Хойффеля 
  [= ]
  [= ]

Литература 
 

Ботаники Венгрии
Ботаники Австрии
Ботаники по алфавиту
Ботаники XIX века